Ризарії (Rhizaria) — велика група одноклітинних еукаріотів, що виділена згідно з системою еукаріотів Кавальє-Сміта, в основі якої лежить зіставлення морфологічних і молекулярно-біологічних даних. Описано понад 12 тис. видів ризарій.

Опис 
Спільною морфологічною особливістю більшості цих організмів є здатність формувати різоподії і / або філоподії, хоча до неї відносяться паразитичні плазмодіофориди і гаплоспоридії, які не утворюють псевдоподій.

Мітохондрії з трубчастими кристами.

Класифікація 
Ризаріїв поділяли на три типи:
 Церкозої (Cercozoa) — складається переважно з амебоїдів і джгутикових, які живляться за допомогою ниткоподібних ретикулоподій;
 Форамініфери (Foraminifera) — морські та прісноводні амебоїди з ретикулезними псевдоподіями, утворюють мінеральний екзоскелет;
 Радіолярії (Radiolaria) — амебоподібні морські планктонні істоти, які утворюють складні мінеральні скелети.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що показує родинні зв'язки між групами ризарій, за Bass et al. 2009, Howe et al. 2011, та Silar 2016:

Джерела

Посилання 
 
 Tree of Life Eukaryotes 
 

 
Супергрупа SAR